Do przerwy 0:1 – powieść Adama Bahdaja
 Do przerwy 0:1 – polski serial telewizyjny